S 1000 steht für:
 SIPA S.1000, Sportflugzeug

Motorradmodelle:
 BMW S 1000 RR 
 BMW S 1000 R
 BMW S 1000 XR
 Suzuki GSX-S 1000

S1000 steht für:
 S1000-Klasse, russische U-Boot-Klasse

Abkürzung